Franciszek Żarnowski ps. „Bieberstein” (1882–1938) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Orderu Virtuti Militari, agronom
 Franciszek Żarnowski (1897–1944) – chorąży Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości